Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto attribuito a Michelangelo
 Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Lorenzo Lotto
 Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Giovan Battista Moroni
 Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Bartolomeo Schedoni
 Deposizione di Cristo nel sepolcro – dipinto di Sisto Badalocchio

Pagine correlate 

 Deposizione